Фотонабор — этап допечатной подготовки в полиграфическом производстве, создание фотоформ для дальнейшего изготовления печатных форм (как правило, для офсетной печати). В 1970-х в связи с развитием офсетной печати фотонабор стал вытеснять технологии традиционного металлического набора.

Принцип фотонабора состоит в формировании на прозрачной плёнке изображений печатных полос, например с помощью фотографического процесса. Процедура осуществляется в фотонаборном автомате (ФНА). Первоначально для засветки светочувствительной плёнки использовалось экспонирование через вещественный шрифтоноситель (матрицу-шаблон с изображениями всех доступных букв и прочих знаков). Управляющая программа обеспечивала последовательное перемещение шрифтоносителя относительно поверхности плёнки, за каждый проход световой импульс засвечивал область одного знака. После экспонирования всей полосы плёнка подвергалась проявке.

С появлением компьютерных технологий оборудование на основе вещественного шрифтоносителя также было вытеснено из обихода. Современные ФНА получают изображение в цифровом виде с так называемых RIP, или растеризаторов.

В настоящее время экспонирование плёнки в фотонаборных автоматах осуществляется лучом лазера.

Технология изготовления печатных форм с использованием фотоформ называется CTF (Computer to Film).

См. также 
 CTP (Computer to Plate) — технология изготовления печатных форм без использования фотоформ.

Примечания

Литература 
 

Наборные процессы